Jōhana bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Toyama: Jōhana (Toyama) (heute: Nanto (Toyama))

Johana ist der Familienname von:
 Petr Johana (* 1976), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Johanna (Begriffsklärung)
 Joana